Списъкът на народните трибуни в Римската република съдържа доказуемите народни трибуни (tribuni plebis) от 493 пр.н.е. до 43 пр.н.е. Първо са два, от 457 пр.н.е. десет - със задачата да защитават плебеите от могъществото на патрициите. За изборите на тази служба са допускани само членове от плебейските фамилии.
Изборите се провеждат от плебейското събрание (Concilium Plebis).

С убийството на Цезар и издигането на Октавиан списъкът на народните трибуни в Римската република свършва през 43 пр.н.е.

Списък на народните трибуни в Римската република

Източници

Литература 
 Thomas Robert Shannon Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, New York 1951-1986
 Giovanni Niccolini, I fasti dei tributi della plebe, Mailand 1934

Народни трибуни
Римска република